Юрій Радзивілл

 Юрій Радзивілл (Геркулес)
 Юрій Радзивілл (кардинал)
 Юрій Радзивілл (каштелян)
 
Юрій